Мотри́ль ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Тропикаль. Занимает площадь 109 км². Население — 60884 человека (на 2010 год). Расстояние — 74 км до административного центра провинции.

См. также 
 Мотрильские мученики

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мэрии Мотриля

 
Города Гранады
Муниципалитеты Гранады